

Янтіковське сільське поселення — сільське поселення, Яльчицький район, Чувашія
 Янтіковське сільське поселення — сільське поселення, Янтіковський район, Чувашія